El nombre Luciano García puede referirse a:
 Luciano García Alén (1928-2015)​, médico, investigador etnográfico y profesor gallego.
 Luciano García del Real (1835-1902), escritor y periodista español.
 Luciano García Lorenzo (1943-) profesor, historiador y crítico literario español.
 Luciano García Morales, remero uruguayo.
 Luciano García Rodríguez (1865-1935), canónigo y archivista español. 
 Luciano García (?-1830), militar y político, gobernador mexicano de Texas.